Crossville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crossville (Alabama)
Crossville (Illinois)
Crossville (Tennessee)